John Bowden (bankowiec)
 John Bowden (językoznawca)
 John Bowden (krykiecista)
 John Bowden (teolog)